Cisurupan (Cibiru), een plaats in Indonesië
Cisurupan (Cisurupan), een plaats in Indonesië